Soghomon Soghomonian (26 de setembre de 1869 - 22 d'octubre de 1935), més conegut com a Komitas (en armeni: Կոմիտաս) o Komitas Vardapet (Կոմիտաս Վարդապետ), va ser un sacerdot, musicòleg, compositor, arranjador, cantant i director de coral armeni considerat com el fundador de l'escola nacional de música armènia. Durant la seva vida va recollir entre 3.000 i 5.000 cançons tradicionals armènies, turques, kurdes i perses, fet pel qual se l'ha reconegut com un dels pares de l'etnomusicologia. L'any 1915 va ser arrestat durant la deportació d'intel·lectuals armenis per part de l'Imperi Otomà (considerat un moment clau del genocidi armeni). A diferència de la majoria d'intel·lectuals, que van ésser executats, Komitas fou salvat per intervenció de diplomàtics i personalitats turques, després d'haver passat 15 dies en un camp de concentració d'Anatòlia central. Com a resultat d'aquella traumàtica experiència, va desenvolupar un trastorn mental que el feu passar els 20 anys restants de la seva vida en diversos hospitals psiquiàtrics. Morí l'any 1935 a l'hospital psiquiàtric Villejuif de París. Actualment, les seves despulles descansen al Panteó Komitas, a Erevan, Armènia, país on és considerat un heroi nacional.

Biografia

Infantesa 
Soghomon Soghomonian nasqué el 26 de setembre de 1869 a Kütahya, una ciutat situada a l'oest d'Anatòlia, en temps otomans. Els seus avantpassats provenien de Gogtn, a l'actual Nakhtxivan, que van abandonar al . La mare de Soghomon, Tagui, teixidora de catifes, destacava per les seves habilitats musicals, i el seu pare, Gevorg, sabater, havia compost algunes cançons en turc i tenia una bona veu. La seva mare va morir quan tenia menys d'un any d'edat, i, a causa de les obligacions de l'ofici del seu pare, va ser la seva àvia qui va cuidar d'ell. A l'edat de set anys va començar l'escola, i més tard va ser enviat a Bursa pel seu pare, que volia assegurar-se que el jove Soghomon continuaria la seva educació, però no s'en ensortí i quatre mesos més tard va tornar a casa. Als onze anys es va quedar orfe, en morir el seu pare. El 1881, el sacerdot de Kütahya, G. Dertsakyan, va marxar a Edjmiatsín (en aquell moment anomenat Vagarshapat, és el centre espiritual d'Armènia i la seu del catolicós) per ser ordenat bisbe. A petició del catolicós Gevorg IV, Dertsakyan va emportar-se amb ell a Soghomon perquè estudiés cant litúrgic al seminari d'Edjmiatsín, ja que, tot i tenir només 12 anys, el noi destacava per la seva excepcional veu de soprano.

Referències 

Armenis de Turquia
Compositors armenis
Compositors turcs del segle XX
Persones de Kütahya
Morts a París
Etnòlegs francesos
Musicòlegs francesos
Compositors francesos del segle XX
Musicòlegs asiàtics
Antropòlegs asiàtics
Artistes otomans
Etnomusicòlegs europeus